Antonín Černý ist der Name folgender Personen:

* Antonín Černý (Politiker, 1859) (1859–??), tschechischer Politiker (Jungtschechen), MdL Böhmen
 Antonín Černý (Politiker, 1881) (1881–??), tschechischer Politiker (ČSSD)
 Antonín Černý (Architekt) (1896–1976), tschechischer Architekt 
 Antonín Černý (Fußballspieler) (1908–1982), tschechischer Fußballspieler 
 Antonín Černý (Maler) (* 1967), tschechischer Maler